Pierre Montel (1896-1967), homme politique français ;
 Pierre Montel (1952-), karatéka français.